Fernand Fayolle (1904-1997) – ciclista su strada e ciclocrossista francese
 Marie Émile Fayolle (1852-1928) – generale francese